Raising Hell pode referir-se a:

Raising Hell (álbum) - disco de Run-D.M.C.
Raising Hell (vídeo) - VHS da banda Iron Maiden